Klemperer är ett tyskt familjenamn.

 Felix Klemperer (1866–1932), tysk läkare 
 Georg Klemperer (1865–1946), tysk läkare 
 Otto Klemperer (1885–1973), tysk dirigent
 Victor Klemperer (1881–1960), tysk filolog och författare
 William Klemperer (1927–2017), amerikansk kemist

Tyska efternamn